Brodard peut désigner :
 Brodard & Taupin, une société d’imprimerie ;
 Michel Brodard (né en 1946), un baryton-basse suisse ;
 Rémi Brodard (1927-2015), une personnalité politique suisse.

Homonymie de patronyme